(1878-1956), physicien américain.
 George Plimpton (1927-2003), est un journaliste, essayiste, acteur et scénariste américain.
 George Arthur Plimpton (1855–1936), est un éditeur et bibliophile américain. 
 James Leonard Plimpton (1828-1911), est un inventeur américain.
 Martha Plimpton (1970-), est une actrice, scénariste et productrice américaine.
 William E. Plimpton (1853 dans le Michigan, est un peintre américain.

Divers 
 Plimpton 322 est une tablette d'argile.
 (7932) Plimpton est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme anglais